Plautilia (auch: Plautilla) († um 66 in Rom) ist der Legende nach eine Zeugin des Martyriums des Apostels Paulus und wird als Heilige verehrt.

Plautilia gilt der Legende nach als die Mutter der Heiligen Flavia Domitilla (die allerdings tatsächlich eine Tochter der Domitilla der Älteren war) und als Schwester des Consuls Clemens. Sie soll von Petrus bekehrt worden und dann dem Paulus bei dessen Weg zu seiner Hinrichtungsstätte begegnet sein und ihm ihren Schleier überlassen haben, damit er sich damit die Augen verbinden könne. Paulus habe ihr dabei versprochen, sie würde diesen Schleier zurückerhalten und ihr soll Paulus dann tatsächlicher nach seiner Hinrichtung erschienen und ihr den nunmehr blutbefleckten Schleier zurückgebracht haben. Plautilia soll später friedlich verstorben sein. Ihre Gebeine ruhen angeblich in der römischen Basilika Santi Nereo e Achilleo. Ihr Gedenktag als Heilige ist der 20. Mai.

Weblinks 
 Plautilia. In: Ökumenisches Heiligenlexikon, aufgerufen am 25. Juli 2014

Heiliger (1. Jahrhundert)
Geboren im 1. Jahrhundert v. Chr. oder 1. Jahrhundert
Gestorben im 1. Jahrhundert
Frau